Txulim (poble): poble turquès que viu a la zona de la Sibèria.
 Txulim: llengua parlada per aquest poble.
 Riu Txulim: Riu de Sibèria